Каблешково () — місто в Бургаській області. Входить до складу общини Поморіє.
 Каблешково () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Тервел.
 Каблешково () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Черноочене.